Van den Hout is een achternaam en kan verwijzen naar:

 Lammy van den Hout (1914-1990), Nederlands zanger.
 Marcel van den Hout (1955), Nederlands hoogleraar.
 Paul van den Hout (1939-2015), Nederlands dichter.
 Ron van den Hout (1964), Nederlands geestelijke en bisschop.
 Rutger van den Hout (c. 1220-1260), Brabants edelman uit het geslacht Van Rode.
 Rutger Gooswijn Moedel van den Hout (c. 1265-1340), Brabants edelman en bestuurder uit het geslacht Van Rode.
 Willem van den Hout (1915-1985), Nederlands schrijver en publicist.

Nederlandse of Vlaamse achternaam